Con il termine Ferrovia Calalzo-Montebelluna-Padova/Treviso si indica il complesso di linee ferroviarie statali sorto tra il 1877 e il 1914 colleganti le province di Padova e Treviso alla valle del Piave.

Rete Ferroviaria Italiana, che gestisce le linee, le distingue in:
Ferrovia Calalzo-Padova;
Ferrovia Montebelluna-Treviso.